Kirejevskij är ett ryskt efternamn, som burits av bland andra:

 Ivan Kirejevskij (1806–1856), rysk publicist och filosof, grundare av slavofilismen
 Pjotr Kirejevskij (1808–1856), rysk folklorist, skriftställare och slavofil

Ryska efternamn